NGC 4199-2 (другие обозначения — UGC 7253, MCG 10-18-11, ZWG 292.84, ZWG 293.5, VV 183, PGC 200285) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Большая Медведица.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4199
Большая Медведица (созвездие)